Reischenau steht für:

 Reischenau, ehemaliges Moorgebiet an der Zusam im Landkreis Augsburg, Bayern, heute Teil des Naturparks Augsburg-Westliche Wälder
 Reischenau (Dinkelscherben), Weiler im Markt Dinkelscherben, Landkreis Augsburg, Bayern  

Siehe auch:
 Reichenau